Montagu(e) Bertie kan syfta på:

* Montagu Bertie, 2:e earl av Lindsey (1608–1666), engelsk peer 
 Montagu Venables-Bertie, 2:e earl av Abingdon (1673–1743), engelsk peer
 Montagu Bertie, 5:e earl av Abingdon (1784–1854), engelsk peer
 Montagu Bertie, 6:e earl av Abingdon (1808–1884), engelsk peer
 Montagu Bertie, 7:e earl av Abingdon (1836–1928), engelsk peer
 Montague Bertie, 11:e earl av Lindsey (1815–1899), engelsk peer
 Montague Bertie, 12:e earl av Lindsey (1861–1938), engelsk peer
 Montagu Towneley-Bertie, 13:e earl av Lindsey (1887–1963), engelsk peer